Фердинанд II, надвојвода Аустрије (Линц, 14. јун 1529 — Инзбрук, 24. јануар 1595)
је био надвојвода Аустрије из династије Хабзбург. Био је син Фердинанда I Хабзбуршког и Ане од Чешке и Угарске.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1529.
Умрли 1595.
Династија Хабзбург